Чемпионат Молдавии по шахматам 2018 прошёл с 31 января по 8 февраля 2018 года в Кишинёве.

В турнире принимали участие 10 шахматистов, в том числе 4 чемпиона страны прошлых лет. Турнир прошел в плотной борьбе. В результате звание чемпиона Молдавии впервые в своей карьере завоевал В. Хамицевич, на пол-очка опередивший действующего чемпиона Н. Морозова и опытного В. Сэндуляка. Чемпион Молдавии 2009 и 2011 гг. С. Ведмедюк разделил 4—5 места с А. Маковеем. Чемпион 2015 г. Р. Солтанич снова сыграл неудачно, завершив соревнование на 7 месте.

 Категория: 6-я (средний рейтинг: 2392)

Таблица

Ссылки 
 
 CAMPIONATUL REPUBLICII MOLDOVA LA ŞAH CLASIC 2018

Чемпионаты Молдавии по шахматам
2018 год в шахматах
Январь 2018 года
Февраль 2018 года
Спорт в Молдавии в 2018 году